«Riot City Blues» — восьмой студийный альбом шотландского музыкального коллектива Primal Scream, выпущенный 5 июня 2006 года.

Список композиций 
 «Country Girl» — 4:31
 «Nitty Gritty» — 3:38
 «Suicide Sally & Johnny Guitar» — 3:14
 «When The Bomb Drops» — 4:34
 «Little Death» — 6:22
 «The 99th Floor» — 3:50
 «We’re Gonna Boogie» — 2:52
 «Dolls (Sweet Rock and Roll)» — 3:58
 «Hell’s Comin' Down» — 3:27
 «Sometimes I Feel So Lonely» — 5:06
 «Stone Ya to the Bone» (US bonus track)
 «Gimme Some Truth» (US bonus track)
 «Suicide Sally & Johnny Guitar» (Live) (US bonus track)
 «Country Girl» (Non Censored) (CD-ROM Track) (US bonus track)

Участники записи 
 Primal Scream:
 Бобби Гиллеспи — вокал
 Роберт Янг — гитара, губная гармоника
 Эндрю Иннес — гитара, мандолина, банджо, синтезатор
 Мартин Даффи — клавишные, фисгармония, губная гармоника
 Даррин Муни — ударные, перкуссия
 Гари Маунфилд — бас-гитара
 Youth — продюсер
 Ryan Castle — звукорежиссёр
 George Renwick, Joel Cormack — помощники звукорежиссёра
 Greg Gordon — звукорежиссёр («Hell’s Comin' Down»)
 Andy Brohard — помощник звукорежиссёра («Hell’s Comin' Down»)
 Stewart Whitmore — монтаж
 Stephen Marcussen — мастеринг
 D. Sardy — микширование
 Tim Bran — программирование
 Clive Goddard — звукозапись
 John Gibbons, Juliet Roberts, Sharlene Hector, Sylvia Mason-James — бэк-вокал («Country Girl», «Nitty Gritty», «Little Death», «Sometimes I Feel So Lonely»)
 Alison Mosshart — вокал («Nitty Gritty», «Suicide Sally & Johnny Guitar»)
 Wil Seargent — соло-гитара («When The Bomb Drops», «Little Death»)
 Chris Allen — колёсная лира («Little Death»)
 Уоррен Эллис — скрипка («Hell’s Comin' Down»)
 Richard Beale — валторна («Sometimes I Feel So Lonely»)
 Dominic Goodman , Rupert Smyth — оформление

Ссылки 
 Riot City Blues на сайте Last.fm
 Riot City Blues на сайте Discogs

Альбомы 2006 года
Riot City Blues